Somassi peut désigner :
 Somassi, la commune rurale située dans le département de Gaongo au Burkina Faso
 Somassi, la commune rurale située dans le département de Pella au Burkina Faso